Montoulieu (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montoulieu (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje